В настоящее время американский штат Нью-Йорк состоит из 27 избирательных округов. Каждый округ избирает одного члена Палаты представителей США в качестве представителя. В 2013 году, после переписи населения США 2010 года, в штате были изменены границы. В итоге штат потерял два места в Конгрессе.

Начиная с промежуточных выборов 2022 года, в соответствии с переписью населения США 2020 года, Нью-Йорк потеряет одно место в Конгрессе. Решение о потере было принято с удивительно незначительным отрывом. Считалось, что если бы по результатам переписи было учтено на 89 человек больше, а население всех других штатов осталось бы неизменным, Нью-Йорк сохранил бы потерянное место.

Нынешние (до инаугурации 2023 года) округа и их представители 
Здесь представлен список членов Палаты представителей США от штата Нью-Йорк, границы округов и политические рейтинги округов (по данным КПИ). По состоянию на 2022 год, делегация насчитывает 27 членов (19 демократов и 8 республиканцев).

Исторические местоположения округов 
Примечание: В настоящее время в Нью-Йорке насчитывается 62 округа. Округа, не упомянутые в этом списке, еще не были установлены или сформированы.

Выборы 1789 года 
27 января 1789 года законодательное собрание штата Нью-Йорк разделило штат Нью-Йорк на шесть избирательных округов, которые не были пронумерованы.

 Округа Кингс, Куинс, Ричмонд и Саффолк.
 Нью-Йорк и округ Уэстчестер, за исключением городов Салем, Северный Салем, Кортленд, Йорктаун и Стефентаун.
 Округ Датчесс и вышеупомянутые города в Уестчестере.
 Округа Ориндж и Алстер.
 Округ Олбани к востоку от реки Гудзон, округа Колумбия, Клинтон и Вашингтон.
 Округ Олбани к западу от реки Гудзон, а также округа Монтгомери и Онтарио.

Выборы 1790 года 
Округа остались теми же, что и на предыдущих выборах в марте 1789 года.

Выборы 1793 года 
18 декабря 1792 года законодательный орган разделил штат на десять округов, которые не были пронумерованы, с учетом новых округов, созданных в 1791 году.

 Округа Кингс, Куинс и Саффолк.
 Округ Нью-Йорк.
 Округа округ Уэстчестер и Ричмонд.
 Округа Ориндж и Алстер.
 Округ Датчесс.
 Округ Колумбия.
 Округа Клинтон и  Ренселер.
 Округ Олбани.
 Округа Вашингтон и Саратога.
 Округа Монтгомери, Онтарио, Херкимер, Отсиго и Тайога.

Выборы 1794 года 
На данных выборах избирательные округи остались такими же, как и на предыдущих, только внутри десятого округа в 1794 году было создано новый округ Онондага.

 Округа Кингс, Куинс и Саффолк.
 Округ Нью-Йорк.
 Округа округ Уэстчестер и Ричмонд.
 Округа Ориндж и Алстер.
 Округ Датчесс.
 Округ Колумбия.
 Округа Клинтон и  Ренселер.
 Округ Олбани.
 Округа Вашингтон и Саратога.
 Округа Монтгомери, Онтарио, Херкимер, Отсиго, Тайога, Онондага.

Выборы 1796 года 
Географическая площадь избирательных округов на этих выборах осталась такой же, как и на предыдущих выборах в декабре 1794 года. Округ Стьюбен был создан из части округа Онтарио и остался в том же округе. Округ Скохари был создан из части округа Олбани и части округа Отсего, которые остались в отдельных округах.

 Округа Кингс, Куинс и Саффолк.
 Округ Нью-Йорк.
 Округа округ Уэстчестер и Ричмонд.
 Округа Ориндж и Алстер.
 Округ Датчесс.
 Округ Колумбия.
 Округа Клинтон и  Ренселер.
 Округ Олбани.
 Округа Вашингтон и Саратога.
 Округа Монтгомери, Онтарио, Херкимер, Отсиго, Тайога, Онондага, Стьюбен и часть округа Шохари.

Выборы 1798 года 
27 марта 1797 года Законодательное собрание перераспределило округа с учетом новых округов, которые были созданы за это время. Впервые округа были пронумерованы.

 1-й избирательный округ: округа Кингс, Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ: первые 6 районов Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: 7-й район округа Нью-Йорк, округ Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа Ориндж и Алстер.
 5-й избирательный округ: округ Датчесс.
 6-й избирательный округ: округа Колумбия и  Ренселер.
 7-й избирательный округ: округа Клинтон, Вашингтон и Саратога.
 8-й избирательный округ: округа Олбани и Скохари.
 9-й избирательный округ: округа Херкимер, Монтгомери, Шенанго и  Онайда.
 10-й избирательный округ: округа Онтарио,  Отсиго, Тайога, Онондага, Стьюбен.

Выборы 1800 года 
Округа остались теми же, что и на предыдущих выборах в апреле 1798 года, но в 1799 году были созданы два новых округа: в 7-м округе округ Эссекс был отделен от округа Клинтон, а в 10-м округе округ Каюга был отделен от округа Онондага.

 1-й избирательный округ: округа Кингс, Куинс, Саффолк и Ричмонд.
 2-й избирательный округ: первые 6 районов Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: 7-й район округа Нью-Йорк, округ Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа Ориндж, Алстер и Делавэр.
 5-й избирательный округ: округ Датчесс.
 6-й избирательный округ: округа Колумбия и  Ренселер.
 7-й избирательный округ: округа Клинтон, Вашингтон, Саратога и  Эссекс.
 8-й избирательный округ: округа Олбани и Скохари.
 9-й избирательный округ: округа Херкимер, Монтгомери, Шенанго и  Онайда.
 10-й избирательный округ: округа Онтарио,  Отсиго, Тайога, Онондага, Стьюбен, Кейюга.

Выборы 1802 года 
До предыдущих выборов было десять избирательных округов. После переписи населения США 1800 года Конгресс перераспределил места, и представительство Нью-Йорка было увеличено до 17. 30 марта 1802 года законодательное собрание штата Нью-Йорк перераспределило избирательные округа, разделив округ Нью-Йорк на два округа.

 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ: 1-й, 2-й, 3-й и 5-й район Нью-Йорк, округа Ричмонд и Кингс.
 3-й избирательный округ: 4-й, 6-й и 7-й район округа Нью-Йорк,
 4-й избирательный округ: округа округ Уэстчестер и  Рокленд.
 5-й избирательный округ: округ Ориндж.
 6-й избирательный округ: округ Датчесс.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Грин.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ  Ренселер.
 11-й избирательный округ: округа Клинтон, Саратога и  Эссекс.
 12-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 13-й избирательный округ: округа Монтгомери и Скохари.
 14-й избирательный округ: округа Делавэр и Отсиго.
 15-й избирательный округ: округа Херкимер и  Онайда.
 16-й избирательный округ: округа Шенанго, Тайога, Онондага.
 17-й избирательный округ: округа Онтарио, Стьюбен, Кейюга.

Выборы 1804 года 
После избрания одного демократа-республиканца и одного федералиста в 1802 году, демократическо-республиканское большинство в законодательном собрании штата объединило два округа в соответствии с законом, принятым 20 марта 1804 года, чтобы два конгрессмена избирались по общему билету избирателями обоих округов, гарантируя избрание двух демократов-республиканцев.

Кроме того, округ Сенека был отделен от округа Кейюга внутри 17-го округа.

 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ и 3-й избирательный округ (2 места): Нью-Йорк, округа Ричмонд и Кингс.
 4-й избирательный округ: округа округ Уэстчестер и  Рокленд.
 5-й избирательный округ: округ Ориндж.
 6-й избирательный округ: округ Датчесс.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Грин.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округа Клинтон, Саратога и Эссекс.
 12-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 13-й избирательный округ: округа Монтгомери и Скохари.
 14-й избирательный округ: округа Делавэр и Отсиго.
 15-й избирательный округ: округа Херкимер и  Онайда.
 16-й избирательный округ: округа Шенанго, Тайога, Онондага.
 17-й избирательный округ: округа Онтарио, Стьюбен, Кейюга, Сенека.

Выборы 1806 года 
После последних выборов в 1804 году было создано три новых округа: округ Джефферсон был отделен от округа Онейда (15 округ), округ Мэдисон - от округа Ченанго (16 округ).

 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ и 3-й избирательный округ (2 места): Нью-Йорк, округа Ричмонд и Кингс.
 4-й избирательный округ: округа округ Уэстчестер и  Рокленд.
 5-й избирательный округ: округ Ориндж.
 6-й избирательный округ: округ Датчесс.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Грин.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округа Клинтон, Саратога и Эссекс.
 12-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 13-й избирательный округ: округа Монтгомери и Скохари.
 14-й избирательный округ: округа Делавэр и Отсиго.
 15-й избирательный округ: округа Херкимер,  Онайда и  Джефферсон.
 16-й избирательный округ: округа Шенанго, Тайога, Онондага, Мадисон.
 17-й избирательный округ: округа Онтарио, Стьюбен, Кейюга, Сенека,  Аллегейни.

Выборы 1808 года 
8 апреля 1808 года законодательное собрание штата вновь перераспределило округа, разделив 2-ой и 3-ий округа и создав два округа (2-ой и 6-ой) с двумя избирательными местами в каждом, которые должны были заполняться по общему билету.

Дэвид Томас был избран в старом 12-м округе, в который входил только округ Вашингтон, поэтому место было предоставлено на специальных выборах, проведенных только в этом округе. В то же время два представителя было избрано по общему билету в новом 6-м округе, в который округ Вашингтон был перераспределён вместе с округом Колумбия и округом Ренсселер.

Из-за двухмандатных округов в штате было всего 15 округов (16-й и 17-й были упразднены).

 1-й избирательный округ: округа Куинс, Кингс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места): Нью-Йорк, округа Ричмонд и  Рокленд.
 3-й избирательный округ: округа Ориндж и округ Уестчестер.
 4-й избирательный округ: округ Датчесс.
 5-й избирательный округ: округа Алстер и Грин.
 6-й избирательный округ (2 места): округа Колумбия, Ренселер и Вашингтон.
 7-й избирательный округ: округ Олбани.
 8-й избирательный округ: округа Клинтон, Саратога и Эссекс.
 9-й избирательный округ: округа Монтгомери и Скохари.
 10-й избирательный округ: округа Херкимер, Сент-Лоренс,  Джефферсон и  Льюис.
 11-й избирательный округ: округа  Онайда и Мадисон.
 12-й избирательный округ: округа Делавэр и Отсиго.
 13-й избирательный округ: округа Шенанго, Онондага, Брум, Кортленд.
 14-й избирательный округ: округа Тайога, Стьюбен, Кейюга, Сенека.
 15-й избирательный округ: округа Онтарио,   Аллегейни, Дженеси.

Выборы 1810 года 
Округа остались теми же, что и на предыдущих выборах в 1808 году. Только в некоторых округах были созданы 4 новых округа: округ Салливан был выделен из округа Алстер (5-ый округ), округ Скенектади был выделен из округа Олбани (7-ой округ), округ Франклин был выделен из округа Клинтон (8-ой округ). округ Ниагара был выделен из округа Дженеси (15 округ).

 1-й избирательный округ: округа Куинс, Кингс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места): Нью-Йорк, округа Ричмонд и  Рокленд.
 3-й избирательный округ: округа Ориндж и округ Уестчестер.
 4-й избирательный округ: округ Датчесс.
 5-й избирательный округ: округа Алстер, Салливан, Грин.
 6-й избирательный округ (2 места): округа Колумбия, Ренселер и Вашингтон.
 7-й избирательный округ: округа Олбани, Скенектади.
 8-й избирательный округ: округа Клинтон, Саратога, Франклин и Эссекс.
 9-й избирательный округ: округа Монтгомери и Скохари.
 10-й избирательный округ: округа Херкимер, Сент-Лоренс,  Джефферсон и  Льюис.
 11-й избирательный округ: округа  Онайда и Мадисон.
 12-й избирательный округ: округа Делавэр и Отсиго.
 13-й избирательный округ: округа Шенанго, Онондага, Брум, Кортленд.
 14-й избирательный округ: округа Тайога, Стьюбен, Кейюга, Сенека.
 15-й избирательный округ: округа Онтарио,   Аллегейни, Дженеси, Ниагара.

Выборы 1812 года 
В связи с увеличением количества мест, ранее ликвидированные 16-й и 17-й округа были восстановлены. Также было создано еще 4 округа. В 6 округах было по два члена, избираемых по общему билету.

 1-й избирательный округ (2 места):  1-й -й район Нью-Йорк, Кингс, Ричмонд, Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места):   Остальные округа Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: округа Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа  Датчесс, кроме городов Райнбек и Клинтон, Патнам.
 5-й избирательный округ: округ Колумбия, города Райнбек и Клинтон округа Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округ  Саратога.
 12-й избирательный округ (2 места): округа Вашингтон, Клинтон, Эссекс, Франклин.
 13-й избирательный округ: округа Скохари и Скенектади.
 14-й избирательный округ: округ Монтгомери.
 15-й избирательный округ (2 места):    округа Шенанго, Отсиго, Брум.
 16-й избирательный округ: округ  Онайда.
 17-й избирательный округ: округа Херкимер, Мадисон.
 18-й избирательный округ: округа  Джефферсон, Сент-Лоренс и  Льюис.
 19-й избирательный округ: округа Онондага, Кортленд.
 20-й избирательный округ (2 места): округа Стьюбен, Тайога, Кейюга, Сенека.
 21-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио,  Аллегейни, Дженеси, Ниагара, Шатокуа.

Выборы 1814 года 
На выборах 1814 округа остались такими же, как и на предыдущих выборах 1812 г., только был создан 1 округ: округ Уоррен был отделен от округа Вашингтон (12 округ).

 1-й избирательный округ (2 места):  1-й и 2-й район Нью-Йорк, Кингс, Ричмонд, Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места): Остальные округа Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: округа Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа  Датчесс, кроме городов Райнбек и Клинтон, Патнам.
 5-й избирательный округ: округ Колумбия, города Райнбек и Клинтон округа Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округ Саратога.
 12-й избирательный округ (2 места): округа Вашингтон, Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен
 13-й избирательный округ: округа Скохари и Скенектади.
 14-й избирательный округ: округ Монтгомери.
 15-й избирательный округ (2 места): округа Шенанго, Отсиго, Брум.
 16-й избирательный округ: округ  Онайда.
 17-й избирательный округ: округа Херкимер, Мадисон.
 18-й избирательный округ: округа  Джефферсон, Сент-Лоренс и  Льюис.
 19-й избирательный округ: округа Онондага, Кортленд.
 20-й избирательный округ (2 места): округа Стьюбен, Тайога, Кейюга, Сенека.
 21-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио,  Аллегейни, Дженеси, Ниагара, Шатокуа.

Выборы 1816 года 
На выборах 1816 года не было каких-либо изменений.

Выборы 1818 года 
На выборах 1818 года географическая территория округов осталась такой же, как и на предыдущих выборах в 1816 году. Были созданы два новых округа: Томпкинс (20-ый округ) и Каттараугус (21-ый округ). В 1817 году город Данубе был отделен от города Минден в округе Монтгомери и передан в округ Херкимер, однако Данубе остался в 14-м округе.

 1-й избирательный округ (2 места):  1-й и 2-й район Нью-Йорк, Кингс, Ричмонд, Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места): Остальные округа Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: округа Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа Датчесс, кроме городов Райнбек и Клинтон, Патнам.
 5-й избирательный округ: округ Колумбия, города Райнбек и Клинтон округа Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округ Саратога.
 12-й избирательный округ (2 места): округа Вашингтон, Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен
 13-й избирательный округ: округа Скохари и Скенектади.
 14-й избирательный округ: округ Монтгомери, город Данубе округа Херкимер.
 15-й избирательный округ (2 места): округа Шенанго, Отсиго, Брум.
 16-й избирательный округ: округ  Онайда.
 17-й избирательный округ: округа Херкимер, кроме города Данубе, и Мадисон.
 18-й избирательный округ: округа  Джефферсон, Сент-Лоренс и  Льюис.
 19-й избирательный округ: округа Онондага, Кортленд.
 20-й избирательный округ (2 места): округа Стьюбен, Тайога, Кейюга, Сенека, Томпкинс.
 21-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио,  Аллегейни, Дженеси, Ниагара, Шатокуа, Каттарогас.

Выборы 1821 года 
На выборах 1821 года, за исключением разделения 21-го округа, географическая площадь избирательных округов осталась такой же, как и на предыдущих выборах 1818 года. Было создано 5 новых округов. Округ Гамильтон был отделен от округа Монтгомери (14-ый округ). Округ Освего был создан из частей округов Онейда и Онондага, но эти части остались в своих прежних избирательных округах. 9 марта 1821 года законодательное собрание штата Нью-Йорк разделило 21-й округ на два округа. Округ Онтарио и вновь созданный округ Монро остались в составе 21-го округа, а остальная часть стала новым 22-ым округом, включая новые округа Эри и Ливингстон.

 1-й избирательный округ (2 места):  1-й и 2-й район Нью-Йорк, Кингс, Ричмонд, Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ (2 места): Остальные округа Нью-Йорк.
 3-й избирательный округ: округа Уэстчестер и  Рокленд.
 4-й избирательный округ: округа Датчесс, кроме городов Райнбек и Клинтон, Патнам.
 5-й избирательный округ: округ Колумбия, города Райнбек и Клинтон округа Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 9-й избирательный округ: округ Олбани.
 10-й избирательный округ: округ Ренселер.
 11-й избирательный округ: округ Саратога.
 12-й избирательный округ (2 места): округа Вашингтон, Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен
 13-й избирательный округ: округа Скохари и Скенектади.
 14-й избирательный округ: округ Монтгомери, город Данубе округа Херкимер.
 15-й избирательный округ (2 места): округа Шенанго, Отсиго, Брум.
 16-й избирательный округ: округ  Онайда и часть территории округа Осуиго (бывшая часть территории округа Онайда).
 17-й избирательный округ: округа Херкимер, кроме города Данубе, и Мадисон.
 18-й избирательный округ: округа  Джефферсон, Сент-Лоренс и  Льюис.
 19-й избирательный округ: округа Онондага, Кортленд и часть территории округа Осуиго (бывшая часть территории округа Онондага).
 20-й избирательный округ (2 места): округа Стьюбен, Тайога, Кейюга, Сенека, Томпкинс.
 21-й избирательный округ: округа Онтарио и Монро.
 22-й избирательный округ:  Аллегейни, Дженеси, Ниагара, Шатокуа, Каттарогас, Эри, Ливингстон.

Выборы 1822 года 
17 апреля 1822 года законодательное собрание штата Нью-Йорк перераспределило избирательные округа в соответствии с данными переписи населения США 1820 года. Количество округов было увеличено до 30, количество мест было увеличено до 34, впервые создав трехместный округ и сохранив два двухместных округа.

 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ: округа Кингс, Ричмонд,  Рокленд.
 3-й избирательный округ (3 места): Нью-Йорк.
 4-й избирательный округ: округа Патнам, Уэстчестер.
 5-й избирательный округ: округ Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Ренселер.
 10-й избирательный округ: округ Олбани.
 11-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 12-й избирательный округ (2 места): округа Скенектади и Скохари.
 13-й избирательный округ: округ Отсиго.
 14-й избирательный округ: округ Онейда.
 15-й избирательный округ: округ Херкимер.
 16-й избирательный округ: округ Монтгомери.
 17-й избирательный округ: округ Саратога.
 18-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 19-й избирательный округ:  округа Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен.
 20-й избирательный округ (2 места): округа  Джефферсон, Осуиго, Сент-Лоренс и  Льюис.
 21-й избирательный округ: округа Шенанго, Брум.
 22-й избирательный округ: округа Кортленд, Мадисон.
 23-й избирательный округ: округ Онондага.
 24-й избирательный округ: округ Кейюга.
 25-й избирательный округ: округа  Тайога, Томпкинс.
 26-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио, Сенека.
 27-й избирательный округ: округа Ливингстон, Монро.
 28-й избирательный округ: округа  Аллегейни, Каттарогас, Стьюбен.
 29-й избирательный округ: округ Дженеси.
 30-й избирательный округ: округа Эри, Ниагара, Шатокуа.

Выборы 1824 года 
Географическая территория избирательных округов осталась такой же, как и на предыдущих выборах в 1822 году. В рамках 26-го округа были созданы два новых округа: округ Уэйн и Йейтс.
 
 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ: округа Кингс, Ричмонд,  Рокленд.
 3-й избирательный округ (3 места): Нью-Йорк.
 4-й избирательный округ: округа Патнам, Уэстчестер.
 5-й избирательный округ: округ Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Ренселер.
 10-й избирательный округ: округ Олбани.
 11-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 12-й избирательный округ: округа Скенектади и Скохари.
 13-й избирательный округ: округ Отсиго.
 14-й избирательный округ: округ Онейда.
 15-й избирательный округ: округ Херкимер.
 16-й избирательный округ: округ Монтгомери.
 17-й избирательный округ: округ Саратога.
 18-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 19-й избирательный округ:  округа Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен.
 20-й избирательный округ (2 места): округа  Джефферсон, Осуиго, Сент-Лоренс и  Льюис.
 21-й избирательный округ: округа Шенанго, Брум.
 22-й избирательный округ: округа Кортленд, Мадисон.
 23-й избирательный округ: округ Онондага.
 24-й избирательный округ: округ Кейюга.
 25-й избирательный округ: округа  Тайога, Томпкинс.
 26-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио, Сенека, Уэйн, Йейтс.
 27-й избирательный округ: округа Ливингстон, Монро.
 28-й избирательный округ: округа  Аллегейни, Каттарогас, Стьюбен.
 29-й избирательный округ: округ Дженеси.
 30-й избирательный округ: округа Эри, Ниагара, Шатокуа.

Выборы 1826 года 
Географическая территория избирательных округов осталась такой же, как и на предыдущих выборах в 1824 году. Был создан только 1 округ: округ Орлинс был отделен от округа Дженеси (29-ый округ)

 1-й избирательный округ: округа Куинс и Саффолк.
 2-й избирательный округ: округа Кингс, Ричмонд,  Рокленд.
 3-й избирательный округ (3 места): Нью-Йорк.
 4-й избирательный округ: округа Патнам, Уэстчестер.
 5-й избирательный округ: округ Датчесс.
 6-й избирательный округ: округ Ориндж.
 7-й избирательный округ: округа Алстер и Салливан.
 8-й избирательный округ: округ Колумбия.
 9-й избирательный округ: округ Ренселер.
 10-й избирательный округ: округ Олбани.
 11-й избирательный округ: округа Грин и Делавэр.
 12-й избирательный округ: округа Скенектади и Скохари.
 13-й избирательный округ: округ Отсиго.
 14-й избирательный округ: округ Онейда.
 15-й избирательный округ: округ Херкимер.
 16-й избирательный округ: округ Монтгомери.
 17-й избирательный округ: округ Саратога.
 18-й избирательный округ: округ Вашингтон.
 19-й избирательный округ:  округа Клинтон, Эссекс, Франклин, Уоррен.
 20-й избирательный округ (2 места): округа  Джефферсон, Осуиго, Сент-Лоренс и  Льюис.
 21-й избирательный округ: округа Шенанго, Брум.
 22-й избирательный округ: округа Кортленд, Мадисон.
 23-й избирательный округ: округ Онондага.
 24-й избирательный округ: округ Кейюга.
 25-й избирательный округ: округа  Тайога, Томпкинс.
 26-й избирательный округ (2 места): округа Онтарио, Сенека, Уэйн, Йейтс.
 27-й избирательный округ: округа Ливингстон, Монро.
 28-й избирательный округ: округа  Аллегейни, Каттарогас, Стьюбен.
 29-й избирательный округ: округа Дженеси, Орлинс.
 30-й избирательный округ: округа Эри, Ниагара, Шатокуа.

Выборы 2002 года

Бывшие округа 
 28-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 2010 года.
 29-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 2010 года.
 30-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 2000 года.
 31-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 2000 года.
 32-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1990 года.
 33-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1990 года.
 34-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1990 года.
 35-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1980 года.
 36-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1980 года.
 37-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1980 года.
 38-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1980 года.
 39-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1980 года.
 40-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1970 года.
 41-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1970 года.
 42-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1960 года.
 43-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1960 года.
 44-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1950 года.
 45-й избирательный округ, устарел после переписи населения США 1950 года.

Внешние ссылки 
 New York Congressional Districts (2009), Общественная библиотека Нью-Йорка
 History of the Size Representatives Apportioned to Each State (1st to 23rd Census, 1790–2010), Палата представителей Конгресса США

Примечания 

 Избирательные округа штата Нью-Йорк